— набор музыкальных премий, ежегодно присуждаемых Японской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAJ).

Критерий присуждения награды — количество проданных дисков. Поэтому результат абсолютно объективен. Расчёт производится путём вычитания возвратов из объёма поставок в магазины. Все данные проверяются аудиторскими проверками.

Премии выдаются во время ежегодной церемонии, первая из которых состоялась в 1987 году.

Победители в категории «Артист года»

Некоторые другие победители 
 2010: 5 лучших новых артистов — Эрина Мано и др.
 2013: Альбом года — COVERS в исп. BENI

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные премии Японии
Награды, появившиеся в 1987 году